Рудаки () — джамоат в западном Таджикистане. Является частью города Пенджикент в Согдийской области. Общая численность населения джамоата составляет 15 039 человек(2015 год).

Является родиной великого поэта Рудаки.

Населённые пункты

Примечания 

Сельские общины Таджикистана